Le Tournoi d'Australie de rugby à sept 2009 (anglais : Australia rugby sevens 2009) est la  étape de la saison 2008-2009 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule du 3 au  à l'Adelaide Oval à Adelaide, en Australie.
La victoire finale revient à l'équipe d'Afrique du Sud, battant en finale l'équipe du Kenya sur le score de 26 à 7.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (douze équipes permanentes plus quatre invitées) :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleurs marqueurs du tournoi :  Afa Aiono Lionel Mapoe Kevin Swiryn Tom Varndell (6 essais) 
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Richard Kingi ()

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Australie de rugby à sept

Lien externe 
  Site officiel du World Rugby Sevens Series

2009
Sport en Australie en 2009
Rugby à sept en 2009
Sport en avril 2009
Événement sportif à Adélaïde (Australie)